Gistaín kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Gistaín (kommunhuvudort), Aragonien, Provincia de Huesca, 
 Gistaín (kommun), Aragonien, Provincia de Huesca, 

Robotskapade Spanienförgreningar